Novena (Singapore), wijk in Singapore
Novena (metrostation), metrostation in de wijk